Het WTA-tennistoernooi van Boekarest (officieel Bucharest Open) van 2019 vond plaats van 15 tot en met 21 juli 2019 in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Letse titelverdedigster Anastasija Sevastova kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Jelena Rybakina uit Kazachstan won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Roemeense kwalificante Patricia Maria Țig in twee sets. Rybakina wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De Roemeense titelhoudsters Irina-Camelia Begu en Andreea Mitu hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.Begu speelde samen met landgenote Raluca Olaru, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door een ander Roemeens paar, Jaqueline Cristian en Elena Gabriela Ruse.Mitu en de Spaanse Lara Arruabarrena waren als derde geplaatst – in de tweede ronde verloren ook zij van Cristian en Ruse.

Het als vierde geplaatste duo Viktória Kužmová en Kristýna Plíšková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Roemeense koppel Jaqueline Cristian en Elena Gabriela Ruse in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Kužmová had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Tsjechische Plíšková vijf.

Het Belgische team Marie Benoît en Ysaline Bonaventure strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boekarest 2019
Boekarest